Oberliga Berlin (1947-1963)
 Oberliga Berlin (1974-1991)